

Астраханка — село, Аккайинський район, Північноказахстанська область
 Астраханка — село, Астраханський район, Акмолинська область

Астраханка — село, Мелітопольський район, Запорізька область